Avdiu ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Avdiu (* 1993), kosovarisches Model
 Haris Avdiu (* 1997), schwedischer Fußballspieler
 Kemajl Avdiu (* 1976), schwedischer Fußballspieler